

Villaggi

Grecia 
 Gerani (Creta) – Villaggio di Creta

Cipro
 Gerani (Cipro) – Villaggio di Cipro del Nord